Марсиу Марку ду Карму Миранда (, род. 16 июля 1942) — бразильский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Бразилии 1974 г. (разделил 1—2 места с А. Сегалом). Бронзовый призер чемпионата Бразилии 1966 г.

В составе сборной Бразилии участник шахматной олимпиады 1968 г.

В 1966 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Миранды в базе Chessgames
 Личная карточка М. Миранды на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам